Први светски рекорд у бацању диска за мушкарце признат је од ИААФ (International Association of Athletics Federations — Међународна атлетска федерација), поставио је амерички бацач диска Џејмс Данкан у Њујорку, 27. маја 1912. са резултатом 47,58 метара.

Тренутни рекорд износи 74,08 метара, а постигао га је Јирген Шулт у Нојбранденбургу 6. јуна 1986. године.

Светски рекорди у бацању диска за мушкарце

Званични рекорди према ИААФ 
Закључно са 13. децембром 2011. ИААФ је ратификовао 42 светска рекорда у бацању диска за мушкарце.

Види још 
 Бацање диска
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — бацање диска за жене
 Светски рекорди у атлетици на отвореном

Спољашње везе 
 Светски рекорди у бацању диска на сајту ИААФ

Бацање диска
Бацање диска за мушкарце